Жан-Батист Фор (; 15 января 1830, Мулен, Алье — 9 ноября 1914, Париж) — французский певец-баритон, композитор, коллекционер художественных произведений Эдуарда Мане (его коллекция насчитывала 67 картин) и других импрессионистов.

Карьера 
С 1851 года учился в Парижской консерватории (в том числе у Луи Антуана Поншара). Уже в следующем году дебютировал на сцене Опера-комик в партии Пигмалиона в опере «Галатея» («») Виктора Массе. В сезоне 1860/1861 годов выступал в лондонском  театре Ковент-гардене, с 1861 года солист Парижской оперы (оставался на сцене, с перерывами, до 1878 года). Был первым исполнителем партии Родриго в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос» (1867) и заглавной партии в опере Амбруаза Тома «» (1868).

Выступал также в вокально-симфоническом и камерном репертуаре; участвовал в премьерах ораторий Шарля Гуно «» и «», был первым исполнителем «» для голоса и орга́на Габриэля Форе (эта пьеса ему и посвящена).

Автор двух книг об искусстве пения: «Голос и пение» («», 1886) и «Молодым певцам» («», 1898).

Написал несколько произведений на религиозную тематику, популярных в начале XX века: «», «» (на стихи Виктора Гюго) и «». Среди их исполнителей были Энрико Карузо, Марсель Журне и Жан Атанасиу.

Примечания

Ссылки 
 Site du Paradou
 WIMA partition de «Sancta Maria» et de «Les Rameaux».

Певцы и певицы Франции
Оперные певцы и певицы Франции
Академические музыканты Франции
Баритоны
Эдуард Мане